Лебедев, Иван:
 
 Лебедев, Иван Андреевич (1798—1868) — врач, член Санкт-Петербургского Общества русских врачей.
 
 Лебедев, Иван Владимирович (1879—1950) — атлет, главный редактор журнала «Геркулес», писатель.
 Лебедев, Иван Данилович (1916—2014) — Герой Советского Союза.
 Лебедев, Иван Дмитриевич (1829—1887) — действительный статский советник, директор 1-й Московской гимназии,
 
 Лебедев, Иван Кононович (1907—1972) — первый заместитель председателя Совета министров РСФСР.
 Лебедев, Иван Константинович (1884—1972, известен как Жан Лебедев) — французско-русский график.
 Лебедев, Иван Николаевич (1850—1905) — капитан 1-го ранга, герой Цусимского сражения, командир крейсера «Дмитрий Донской».
 Лебедев, Иван Семёнович (ум. 1868) — русский полковник, сапёр, участник Крымской войны.
 Лебедев, Иван Степанович (1899—1987) — советский конструктор. Лебедев, Иван Фёдорович (1869—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.